De Hutten, een gehucht in Noord-Brabant.
 Klein-Ulsda (prov. Groningen)